Matador může být :

 matador (zápasník) – španělský zápasník s býky (torero), jehož cílem je býka zabít – viz článek býčí zápasy
 starší výraz pro vůdce, předáka, někoho kdo je v popředí
 odrůda špenátu
 Matador (firma) – bratislavská firma (výrobce pneumatik)

v kultuře
 Matador (film) – španělský film z roku 1986
 Matador (film, 2005) – film z roku 2005
 Matador Records – newyorské hudební vyavatelství
 Jessy Matador – francouzský zpěvák

ve španělštině
 vrah nebo zabiják – podst. jm. od špan. slovesa matar – zabíjet

vojenství
 AEC Matador – britský dělostřelecký tahač z doby druhé světové války
 MGM-1 Matador – americká střela s plochou dráhou letu z 50. let 20. století
 operace Matador – bitva v květnu 2005 během války v Iráku
 MATADOR – německo-singapursko-izraelská ruční protitanková zbraň
 španělské označení typu vojenského letounu – Matador I a Matador II

Španělská slova a fráze